

Pessoas
Pedro José Caupers
Pedro José Escalón - Presidente de El Salvador (1903–1907)
Pedro José Martín Moreno - Jogador de futebol espanhol
Pedro José Cevallos - Presidente e Vice-presidente do Ecuador
Pedro José Figueroa - Pintor Colombiano
Pedro José Greer - Médico norte-americano
Pedro José de Arteta - Presidente e Vice-presidente do Ecuador
Pedro José Amadeo Pissis - Geologista francês
Pedro José Rada y Gamio - Político peruano
Pedro José Pidal y Carniado - Nobre espanhol
Pedro José da Costa Barros - Político brasileiro
Pedro José Joaquim Vito de Meneses Coutinho - Nobre português
Pedro José Pézerat - Arquitecto e engenheiro francês
Pedro José de Almeida - Boticário, jornalista, advogado, juiz de paz e revolucionário brasileiro
Pedro José de Noronha Camões de Albuquerque Moniz e Sousa - Nobre português
Pedro José Caupers - Donatário das Flores e Corvo, Açores
Pedro José Ferreira da Silva - Escritor brasileiro
Pedro José Maria da Piedade de Alcântara Xavier de Lancastre - Nobre português
Pedro José Vieira - Militar brasileiro
Pedro José de Almeida Portugal - Nobre português
Pedro José de Santa Bárbara - Militar português
Pedro José Lobo - Político macaense
Pedro José de Sousa Lobo - Político brasileiro

Pedro Jose